WDY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile dell'Isola Kodiak (Stati Uniti d'America)